Elsi bzw. ELSI steht für:

 Elsi, die seltsame Magd, eine Erzählung
 Ethical, Legal and Social Implications (deutsch: Ethische, rechtliche und soziale Aspekte, ELSA), ein transdisziplinäres Forschungsfeld

Siehe auch:
 Elsie